Peru (Illinois)
 Peru (Indiana)
 Peru (Kansas)
 Peru (Maine)
 Peru (Massachusetts)
 Peru (Nebraska)
 Peru (Nova York)
 Peru (Vermont)
 East Peru, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.